Rawail ist der Familienname folgender Personen;

 Harnam Singh Rawail (1921–2004), indischer Filmregisseur, -produzent und Drehbuchautor
 Rahul Rawail (* 1951), indischer Filmregisseur